W Polsce 
 Małkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie 
 Małkowice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły
 Małkowice – gromada

 Na Ukrainie
 Małkowice – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim